Шамс — светоносный ангел в езидизме.

Езиды, обращаясь к Богу с молитвами или клятвами, смотрят в сторону солнца и употребляют слово «шамс», который является ангелом, и в функции которого входят писания молитв, обращённые к Богу.

В езидизме Бог не участвует в повседневном управлении этим миром. Большой Бог вне эмоций и вне всяких обсуждений. Спокойствие души и ясность ума, этого от езидов требует религия. Солнце с культом поклонения Богу — это как поклонение светочи Бога, которую Он оставил в подтверждение.

Езиды себя называют солнцепоклонниками, но тут надо уточнить, что Солнце в езидизме не есть Бог. Езиды, обращаясь к Солнцу, обращаются к Нему со словами Шамс.

Шамс это Светоносный Ангел — Шешамс. Езиды молятся непосредственно через Ангела Шешамса и так обращаются к Всевышнему. Солнце — это свет, во время молитвы езиды должны повернуться лицом к «Свету Божьему» — Кублатбдор.

Так как Солнце является источником тепла, то надо также упомянуть, что для езидов также считается священным и огонь, так как олицетворением Солнца на земле является огонь — свет. В домах у езидов обязательно должен гореть свет, независимо от того что горит — электрическая лампочка, или это свеча, или огонь в печи, точно так же как и у зороастрийцев.

Многие езиды также носят кулоны с изображением восходящего солнца с одной стороны и павлина — Таус Малака с другой.
По этой причине езиды иногда называют себя солнцепоклонниками.

Ангелы
Мифология:Езидизм